PPJ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Pulau Panjang (Indonesia)